Sason (district), een Turks district in de provincie Batman
 Sason (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie Barychelidae